Fung Ka Hoo (1997-), coureur cycliste hongkongais
 Inez Fung (1949- ), climatologue et professeure de sciences atmosphériques d'origine hongkongaise
 Jordan Fung (Chinois: 馮旨瑨),(2002-) , entrepreneur en technologie, éducateur et chroniqueur de Hong Kong
 Lori Fung (née en 1963), gymnaste canadienne
 Mellissa Fung (née en 1972 ou 1973), reporter de la télévision canadienne
 Ng Ka Fung (né en 1992), athlète chinois
 Paul Fung, Jr. (1923-2016), auteur de comics américain
 Stephen Fung (né en 1974), acteur, chanteur, scénariste et réalisateur hongkongais
 Willie Fung (1896-1945), acteur chinois

Voir aussi 
 Li & Fung, entreprise de logistique basée à Hong-Kong